Pippa steht für

 Pippa, einen weiblichen Vornamen
 (648) Pippa, einen Asteroiden
 Pippa Lee, einen US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 2009
 Pippa Lee, Roman von Rebecca Miller
 Und Pippa tanzt!, Theaterstück von Gerhart Hauptmann
 Pippa Passes, dramatisches Gedicht von Robert Browning

Pippa ist der Familienname von
 Arisa (* 1982; Rosalba Pippa), eine italienische Pop-Sängerin

siehe auch Pipa